Ambodimanga – comune del distretto di Ambanja, Madagascar
 Ambodimanga – comune del distretto di Andapa, Madagascar
 Ambodimanga – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Toamasina I
 Ambodimanga II – comune del distretto di Fenerive Est, Madagascar